Elon steht für:

 Elon (um 1100 v. Chr.), Richter im alten Israel
 Amos Elon (1926–2009), israelischer Journalist und Buchautor
 Benjamin Elon (1954–2017), israelischer Politiker und Rabbiner
 Menachem Elon (1923–2013), israelischer Rechtswissenschaftler
 Elon Lages Lima (1929–2017), brasilianischer Mathematiker
 Elon Musk (* 1971), US-amerikanischer Unternehmer und Investor

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elon (Alabama), im Madison County
 Elon (Arkansas), im Ashley County (nicht mehr existent)
 Elon (Iowa), im Allamakee County
 Elon (Mississippi), im Noxubee County (nicht mehr existent)
 Elon (North Carolina), im Alamance County
 Elon (Virginia), im Amherst County
 Elon Village, im Dougherty County, Georgia

Siehe auch:
 Ellon